Джон Брайан «Джонни» Мур (; родился 3 марта 1958, Алтуна, Пенсильвания) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера игрока 
Играл на позиции разыгрывающего защитника. Учился в Техасском университете в Остине, в 1979 году был выбран на драфте НБА под 43-м номером командой «Сиэтл Суперсоникс», однако не сыграл за неё ни одного матча. Позже выступал за команды «Сан-Антонио Спёрс», «Нью-Джерси Нетс», «Талса Фаст Брикерс» (КБА) и «Жирона». Всего в НБА провёл 9 сезонов. Один раз был лидером регулярного чемпионата НБА по передачам (1982). За ним в «Спёрс» закреплён номер 00. Всего за карьеру в НБА сыграл 520 игр, в которых набрал 4890 очков (в среднем 9,4 за игру), сделал 1548 подборов, 3866 передач, 1017 перехватов и 116 блокшотов.

Карьера тренера 
После завершения профессиональной карьеры тренировал команду «Фресно Хитвэйв» (АБА) (2004—2005).

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Техас Лонгхорнс» (баскетбол)
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки БК «Жирона»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами